Colletes capensis — вид пчел из семейства Colletidae (подсемейство Colletinae). Намибия и Южная Африка. Встречаются на цветах следующих растений: Athanasia sp., Asclepias buchenaviana, Bergia glomerata, Drosanthemum sp., Euclea crispa, Heimbstaedti glauca, Hermbstaedtia glauca, Herrea sp., Homeria sp., Polymixta albiflora, Psilocaulon sp., Ruschia cymosa, Ruschia robusta, Senecio rosmarinifolius, Wiborgia sp., Zygophyllum clavatum, Zygophyllum prismatocarpum, Zygophyllum retrofractum.

Примечания

Литература 
 

Colletes
Животные, описанные в 1905 году
Насекомые Африки
Эндемики Южной Африки